Tolsti Vrh (Dravograd), een plaats in de Sloveense gemeente Dravograd
 Tolsti Vrh (Litija), een plaats in de Sloveense gemeente Litija
 Tolsti Vrh (Ravne na Koroškem), een plaats in de Sloveense gemeente Ravne na Koroškem
 Tolsti Vrh (Slovenske Konjice), een plaats in de Sloveense gemeente Slovenske Konjice
 Tolsti Vrh (Šentjernej), een plaats in de Sloveense gemeente Šentjernej